Ла-Ноу-де-Гайя (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Таррагонес. Занимает площадь 4,3 км². Население — 510 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Información general (en catalán)
 Datos estadísticos

Муниципалитеты Таррагоны